Mökkösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mökkösaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Mökkösaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 

Robotskapade Finlandförgreningar